

Géographie 
 Brescia est une ville italienne de la province de Brescia, dont elle est le chef-lieu, en Lombardie.
 Province de Brescia est une provinces d'Italie en Lombardie, avec pour capitale Brescia.

Automobile 
 Grand Prix automobile d'Italie de Brescia, est une compétition automobile italienne de 1921.
 Bugatti Brescia est une série de voiture de sport Bugatti à moteur 4 cylindres 16 soupapes « Brescia ».